Jamba ist

 der Name einer Apfelsorte, siehe Jamba (Apfel)
 ein Markenname des Anbieters von Klingeltönen und Mobiltelefon-Anwendungen der ehemaligen Firma Jesta Digital
 der Name des zukünftigen Buddhas, siehe Maitreya
 ein Flusslauf in Nigeria, siehe Jamba (Fluss)
 ein angolanischer Fußballspieler, siehe Jamba (Fußballspieler)
 eine Stadt in Angola:
 in der Provinz Cuando Cubango, siehe Jamba (Cuando Cubango)
 in der Provinz Huíla, siehe Jamba (Huíla)
 in der Provinz Moxico, siehe Jamba (Moxico)

Siehe auch:
 Yamba